Перу принимала участие в Летних Олимпийских играх 1972 года в Мюнхене (ФРГ) в седьмой раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Сборную страны представляли 3 женщины.

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com 

Страны на летних Олимпийских играх 1972 года